Hunter Shinkaruk, född 13 oktober 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som för närvarande är klubblös.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Calgary Flames och Vancouver Canucks och på lägre nivåer för Stockton Heat och Utica Comets i AHL och Medicine Hat Tigers i WHL.

Shinkaruk draftades i första rundan i 2013 års draft av Vancouver Canucks som 24:e spelare totalt.

Den 20 augusti 2018 skrev han på ett ettårskontrakt värt 650 000 dollar med Montreal Canadiens.

Den 15 februari 2022 värvades Shinkaruk av HV71. Han lämnade klubben efter säsongen.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Hunter Shinkaruk NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Hunter Shinkaruk hockey statistics and profile at hockeydb.com
Hunter Shinkaruk – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Medicine Hat Tigers
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Utica Comets
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Calgary
Levande personer
Födda 1994
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Rocket de Laval
Spelare i Charlotte Checkers (2010–)
Spelare i HC Red Star Kunlun
Spelare i Dinamo Riga
Spelare i HV71
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft